Die Saison 2012/13 ist die 21. Spielzeit der belarussischen Extraliga, der höchsten belarussischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte HK Njoman Hrodna.

Modus 
Die Saison wurde in drei Phasen aufgeteilt. Zunächst bestritten alle elf Mannschaften eine gemeinsame Hauptrunde, in der jede Mannschaft 40 Spiele absolvierte. Anschließend wurden die Mannschaften in zwei Gruppen eingeteilt. Die Gruppe A hatte mit sechs Mannschaften einen Teilnehmer mehr als die Gruppe B. Während die Mannschaften der Gruppe A weitere zehn Spiele Spiele absolvierten, bestritten die Mannschaften der Gruppe B acht Spiele. Die sechs Mannschaften der Gruppe A sowie die beiden bestplatzierten Mannschaften der Gruppe B qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zweite Saisonphase

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Weblinks 
 Offizielle Website des Belarussischen Eishockeyverbandes

Extraliga-Saison (Belarus)
Eishockeysaison 2012/13